Partit pel Poble, agrupació d'electors municipal de Vilafranca de Bonany, al Pla de Mallorca
 Plains Exploration & Production, companyia petroliera amb seu a Houston, als Estats Units
 PxP (manga), manga escrit i dibuixat per Wataru Yoshizumi